W Rumunii
 Luncșoara – wieś w okręgu Arad, w gminie Hălmăgel
 Luncșoara – wieś w okręgu Bihor, w gminie Aușeu
 Luncșoara – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Vorța
 Luncșoara – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Broșteni